Пётр Тодоровский:
 Тодоровский, Пётр Валерьевич (род. 1986) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Тодоровский, Пётр Ефимович (1925—2013) — советский и российский кинооператор, кинорежиссёр, сценарист, кинокомпозитор, актёр; народный артист РСФСР.